Beaman puede referirse a los siguientes artículos:

Personalidades 
 Fernando C. Beaman (1814–1882): político estadounidense
 John Beaman 1951-: político inglés

Autores de nombres científicos 
 Beaman - John Homer Beaman, 1929-
 R.S.Beaman - Reed Schiele Beaman 1961-

Localidades 
 Estados Unidos
Beaman (Iowa)
Beaman (Misuri)